Frett steht für:

 eine Unterart des Europäischen Iltis, das Frettchen
 zwei Arten aus der Kleinbärengattung Katzenfrette

Siehe auch:
 Fret